Ханне Боэль (р. 31 августа 1957, Копенгаген, Дания) — датская певица. В 1980 году окончила Датскую королевскую академию музыки.

В своих песнях Боэль охватывает целый ряд стилей, включая поп, соул, госпел, рок и джаз . В ходе своей карьеры она продала более 2500000 записей, и имела большой успех в скандинавских чартах, хотя её работа менее известна в других странах мира.

Жизнь 
Ханне окончила Королевскую датскую академию музыки в 1980 году, а затем провела год в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, штат Массачусетс . В течение пяти лет, после возвращения в Данию, она разделяла свое время между пением с датской фанк-группой BLAST (выступая в качестве солиста) и преподаванием музыки в разных школах и клиниках.

В 1987 году Хана Боэль записала джазовый альбом «Shadow of Love» с Йоргеном Емборгом, Медсенон Вердингом и Алексом Риэлем. В следующем году певица выпустила свой собственный альбом «Black Wolf», в котором были представлены записи в стиле R & B / soul vein. Альбом получил большой успех, выиграв Danish Music Award в номинации «Датская певица года». Альбом Ханне «Dark Passion» выиграл четыре Датских музыкальных наград 1991: «Альбом года», «Певец года», «Хит года» («I Wanna Make Love to You») и Продюсер года (Poul Bruun) .

В течение следующих двух десятилетий Ханне Боэль выпустила 15 альбомов и продолжает пользоваться успехом в Скандинавии . Два её последних альбома обозначают возвращение к джазовому звучанию .

Дискография

Альбомы в составе группы BLAST 
 1983: Blast
 1986: Blast 2
 2005: Replay

Сольные альбомы 
 1987: Shadow Of Love

 1988: Black Wolf
 1990: Dark Passion
 1992: My Kindred Spirit
 1992: Kinda Soul
 1994: Misty Paradise
 1995: Best of Hanne Boel
 1996: Silent Violence
 1998: Need
 1999: Strangely Disturbed
 2000: Boel & Hall
 2002: Beware of the Dog
 2004: Abaco
 2007: Private Eye
 2008: A New Kinda Soul
 2010: I Think It’s Going to Rain
 2011: The Shining of Things
 2014: Outtakes

Примечания 

Певцы и певицы Дании